

Geografia
 Goma – città della Repubblica Democratica del Congo 
 Goma Tsé-Tsé – distretto della Repubblica del Congo

Persone
 Alain Goma – ex calciatore francese
 Isidro Gomá y Tomás – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo